Puchar Włoch 2008/09 – 62 edycja rozgrywek piłkarskiego Pucharu Włoch.

Finał 
Mecz finałowy zostanie rozegrany 13 maja 2009 na Stadionie Olimpijskim w Rzymie.

Puchar Włoch w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2008 we Włoszech
2009 we Włoszech